Клаус Гальвиц (; 14 сентября 1930, Дрезден — 22 октября 2021) — немецкий историк искусства и куратор; директор Кунстхалле Баден-Бадена (1967—1974) и музея Фридера Бурды; возглавлял Штеделевский художественный институт c 1974 по 1994 год; почетный профессор Штедельшуле во Франкфурте-на-Майне; директор-основатель музея Ханса Арпа.

Биография

См. также 
 Адриани, Гётц
 Музей Ханса Арпа

Примечания

Литература 
 Axel Heil, Harald Klingelhöller: 50 Jahre — die Geschichte der Kunstakademie Karlsruhe in Bildern und Texten. Swiridoff, 2004, ISBN 3-89929-045-3, S. 353.
 Weltkunst, Band 75, Ausgaben 9-14, 2005, S. 80.

Ссылки 
 

Историки искусства Германии
Историки искусства XX века
Историки искусства XXI века